El término color pastel puede referirse a:

 color pastel, alguno de los colores en la gama de los valores de tonalidad;
 pastel, color empleado en la técnica de pintura artística;
 Color Pastel, revista de poesía.